Мизерикордия (,  — милосердие):

 Мизерикордия — кинжал, род стилета.
  () — западноевропейский иконописный извод Богоматери.  
 Мизерикордия — резная деревянная полочка на обратной стороне откидных сидений в западноевропейских церквях.
 Misericordes — балет Кристофера Уилдона на музыку Арво Пярта (Большой театр, 2007).